NZAC steht für:
 New Zealand Alpine Club, neuseeländischer Alpinverein
 New Zealand Arthropod Collection, neuseeländische Sammlung von wirbellosen Landtieren aus Neuseeland und dem Südpazifik, siehe Landcare Research New Zealand #Datensammlungen

Abkürzung